Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2012 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 17 по 23 сентября. Соревнование начинало серию зальных турниров, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марин Чилич
 в парном разряде —  Колин Флеминг и  Росс Хатчинс

Общая информация 
Календарь основного тура ассоциации накануне сезона-2012 претерпел локальные изменения, в ходе которого была несколько сокращена продолжительность всего сезона (первоначально — на три недели), а также ликвидирован последний грунтовой турнир в осенней части календаря: на место перенесённого на апрель чемпионата в Бухаресте и был сдвинут приз в Санкт-Петербурге.

Изменение сроков турнира при отсутствии желания увеличивать финансирование своего чемпионата привело к ослаблению сетки приза, а лидером посева одиночного турнира стал Михаил Южный (№ 29 в мире на тот момент). Россиянин задержался в сетке до полуфинала, а новым чемпионом стал Мартин Клижан, в решающем матче за титул переигравший Фабио Фоньини, а до этого взявший верх как раз над Южным. Сильнейшим несеянным участником турнира стал Даниэль Химено-Травер, проигравший в полуфинале. Оба прошлогодних финалиста до нового розыгрыша чемпионата не доехали. Клижан благодаря этому титулу прервал 223-месячную серию представителей своей страны без титулов на одиночных призах основного тура ассоциации: до него победный трофей доставался Доминику Хрбаты, выигравшему в феврале 2004 года в Марселе свой шестой турнир на этом уровне.

Сетку парного чемпионата возглавил альянс Ненада Зимонича и Раджива Рама (тогдашние 16-я и 48-я ракетки мира); серб и американец три из своих четырёх матчей в рамках приза вынуждены были заканчивать на решающих тай-брейках, но так ни разу и не позволили себе их проиграть и завоевали общий титул. В финале они справились с несеянной парой Лукаш Лацко / Игорь Зеленай. Прошлогодние чемпионы — Колин Флеминг и Росс Хатчинс — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мартин Клижан обыграл  Фабио Фоньини со счётом 6-2, 6-3.
 Клижан выигрывает свой дебютный финал на соревнованиях в основном туре ассоциации.
 Фоньини уступает оба своих финала соревнований в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М.Южный
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= В.Поспишил
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Бахингер
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р.Рам
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С.Бетов
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П.Лоренци
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Е.Донской
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Г.Гарсия
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= М.Клижан
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М.Елгин
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= С.Болелли
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= О.Себальос
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф.Пецшнер
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=r
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р.Беранкис
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А.Куманцов
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=r
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ю.Цопп
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М.Южный
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Р.Рам
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П.Лоренци
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=r
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Г.Гарсия
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= М.Клижан
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= С.Болелли
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р.Беранкис
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ю.Цопп
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=r
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М.Южный
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Г.Гарсия
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= М.Клижан
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Р.Беранкис
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М.Южный
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=63
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= М.Клижан
| RD4-score02-1=611
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=7}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Я.Лу
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=

 Парный турнир 
  Раджив Рам /  Ненад Зимонич''' обыграли  Лукаша Лацко /  Игоря Зелёная со счётом 6-2, 4-6, [10-6].
 Рам выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зимонич выигрывает 2-й титул в сезоне и 45-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012